LIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bellegarde di Limoges (Francia)
 lig – codice ISO 639-3 della lingua ligbi